1967 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т семь — может означать:

 1967 — натуральное число между 1966 и 1968.
 1967 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1967 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1967 год в литературе

В искусстве 
 1967 год в кино
 1967 год в театре
 1967 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1967 год в музыке

В науке 
 1967 год в науке